Алексей Павлович Бодров () — токарь Горьковского производственного объединения «Гидромаш» Министерства авиационной промышленности СССР. Герой Социалистического Труда (29.03.1976).

Биография 
17 января 1927 году в селе Тарханово (ныне — в  Нижегородской области) в семье крестьянина родился Алексей Бодров. После смерти отца в 1935 году вся семья переехала на постоянное место жительство в город Горький.

В 1943 году поступил на работу на оборонный завод № 119 имени Г. М. Маленкова (ныне НОАО «Гидромаш»), начинал трудовой путь учеником токаря. За 50-летний стаж приобрёл огромный навык в токарном деле. Возглавлял бригаду токарей.

Указом от 29 марта 1976 года за успехи в работе в 9-й пятилетки Алексей Бодров был удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Делегат XXVI съезда КПСС, лауреат Государственной премии СССР.

В 1992 году ушёл на заслуженный отдых.

Проживал в Нижнем Новгороде. Умер 4 декабря 2013 года. Похоронен на Румянцевском кладбище города.

Награды 
Имеет следующие награды, за трудовые успехи:
 Герой Социалистического Труда (29.03.1976);
 Орден Ленина (29.03.1976);
 Орден Ленина (26.04.1971);
 Орден Трудового Красного Знамени (22.07.1966).

За большой личный вклад в дело создания экономичных и производительных машин и механизмов удостоен Государственной премии СССР (1982).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Герои страны
 
Делегаты XXVI съезда КПСС
Токари
Похороненные на Румянцевском кладбище
Рабочие СССР